Die DDR-Nachwuchsoberliga 1990/91 war die 9. und letzte Auflage dieser Liga im DDR-Fußball, welche am 11. August 1990 begann und am 25. Mai 1991 endete. Spielberechtigt waren die Nachwuchsmannschaften jener Clubs oder Vereine, die in der betreffenden Saison in der Oberliga, der höchsten Spielklasse der DDR, vertreten waren.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Siehe auch 
 DDR-Oberliga 1990/91

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1990/91
Fußballwettbewerb in der DDR
Nachwuchsliga
Jugendfußball